Noto bezeichnet:

 Noto, eine Stadt in der Region Sizilien, Italien
 Noto (Ishikawa), eine Stadt in Japans Präfektur Ishikawa
 Noto-Halbinsel, eine Halbinsel in Japan
 Provinz Noto, eine ehemalige Provinz in Japan
 (20625) Noto, einen nach der Noto-Halbinsel benannten Asteroiden
 Ein Pseudonym des Musikers und Künstlers Carsten Nicolai
 Noto Fonts, eine Schriftfamilie von Google

Noto ist der Familienname folgender Personen:

 Mamiko Noto (* 1980), japanische Synchronsprecherin
 Masahito Noto (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Sam Noto (* 1930), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Sunao Noto (* 1977), japanischer Biathlet
 Vito Noto (* 1955), italienischer Designer